Typ 18 oder Type 18 steht für:

 Typ 18, Fließgewässertyp, siehe Löss-lehmgeprägter Tieflandbach
 Typ 18, Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee, siehe Murata-Gewehr #Murata Typ 16 und 18
 Peugeot Typ 18, Automodell
 Volkswagen Typ 18A, Automodell

 Bugatti Type 18, Automodell
 NSB Type 18, norwegische Dampflokomotivbaureihe

Abkürzung